Battaglia delle racchette (1757) – combattuta il 21 gennaio 1757 nell'ambito della guerra franco-indiana
 Battaglia delle racchette (1758) – combattuta il 23 marzo 1758 nell'ambito della guerra franco-indiana